Zkratka VRN může mít různé významy:

 letiště Verona Villafranca Airport – IATA kód letiště v městě Verona v Itálii
 vedlejší rozpočtové náklady